«Из Африки» () — кинофильм режиссёра Сидни Поллака, вышедший на экраны в 1985 году. Фильм основан на автобиографической книге Карен Бликсен, писавшей под псевдонимом Исак Динесен, а также на биографических книгах Джудит Турман () «Isak Dinesen: The Life of a Story Teller» и Эррола Тжебински[en] «Silence Will Speak». Премия «Оскар» за лучший фильм.

Сюжет 
События книги и фильма происходят в 1914—1931 годах в Кении (Британская Восточная Африка), и рассказаны от лица датской баронессы Карен фон Бликсен-Финеке. Фильм начинается в Дании, где постаревшая баронесса (Мерил Стрип) вспоминает годы, проведённые в Африке. Главный мужской персонаж фильма —  (Роберт Редфорд) — местный охотник, которого она встречает в Африке, когда пытается основать там ферму вместе со своим мужем, бароном  (Клаус-Мария Брандауэр). Барон, испытывающий финансовые трудности, покупает в результате кофейную плантацию вместо фермы, и вместо того, чтобы заниматься её благоустройством, предпочитает охоту. Карен заражается от него сифилисом и вынуждена вернуться в Данию на лечение. После её возвращения в Африку между ней и Деннисом быстро развивается роман. После нескольких попыток превратить его в длительные отношения Карен понимает, что Денниса невозможно переделать. Карен живёт в европейской обстановке и открывает школу для обучения туземцев (кикуйю) английскому языку, а Деннис предпочитает жизнь среди природы и туземцев таких, какие они есть. В конце концов он погибает в авиакатастрофе, и на похоронах, вместо того, чтобы бросить в могилу горсть земли, Карен отходит от других европейцев и приглаживает себе волосы, как это делают масаи. После того, как плантация погибает при пожаре, Карен вынуждена возвратиться в Данию, где становится писательницей и в 1934 году выпускает первый сборник рассказов под псевдонимом.

В ролях

Награды и номинации

Награды 
 1985 — премия Национального совета кинокритиков США лучшему актёру второго плана (Клаус Мария Брандауэр)
 1986 — семь премий «Оскар»: лучший фильм (Сидни Поллак), лучший режиссёр (Сидни Поллак), лучший сценарий (Курт Людтке), лучшая операторская работа (Дэвид Уоткин), лучшая оригинальная музыка (Джон Барри), лучшая работа художников-декораторов (Стивен Граймс, Джози МакЭвин), лучший звук (Крис Дженкинс, Гэри Александр, Ларри Стенсволд, Питер Хэндфорд)
 1986 — три премии «Золотой Глобус»: лучший фильм — драма, лучшая оригинальная музыка (Джон Барри), лучший актёр второго плана (Клаус Мария Брандауэр)
 1986 — две премии «Давид ди Донателло»: лучший зарубежный фильм (Сидни Поллак), лучшая зарубежная актриса (Мерил Стрип)
 1987 — три премии BAFTA: лучший адаптированный сценарий (Курт Людтке), лучшая операторская работа (Дэвид Уоткин), лучший звук (Крис Дженкинс, Питер Хэндфорд, Том МакКарти)

Номинации 
 1986 — четыре номинации на премию «Оскар»: лучшая актриса (Мерил Стрип), лучший актёр второго плана (Клаус Мария Брандауэр), лучшие костюмы (Милена Канонеро), лучший монтаж (Фредрик Стейнкамп, Уильям Стейнкамп, Пемброук Херринг, Шелдон Кан)
 1986 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру — Художественный фильм (Сидни Поллак)
 1986 — три номинации на премию «Золотой Глобус»: лучший режиссёр (Сидни Поллак), лучший сценарий (Курт Людтке), лучшая женская роль — драма (Мерил Стрип)
 1986 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий (Курт Людтке)
 1987 — номинация на премию Японской академии за лучший фильм на иностранном языке
 1987 — четыре номинации на премию BAFTA: лучшая актриса (Мерил Стрип), лучший актёр второго плана (Клаус Мария Брандауэр), лучшие костюмы (Милена Канонеро), лучшая музыка (Джон Барри)
 1987 — номинация на премию «Сезар» за лучший зарубежный фильм (Сидни Поллак)

Примечания

Ссылки 

 Обзор и критика фильма LA Times
 Обзор и критика фильма Chicago Tribune

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1985 года
Приключенческие фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы — лауреаты премии «Оскар»
Фильмы об Африке
Экранизации произведений Карен Бликсен
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Фильмы, спродюсированные Сидни Поллаком
Фильмы Universal Pictures